Robin Olsson, född 5 februari 1989, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Tingsryds AIF i Hockeyallsvenskan. Han är också lagkapten för klubben sedan säsongen 2013/14.

Referenser 

Män
Födda 1989
Levande personer
Svenska ishockeyspelare